W Rumunii
 Valea Popii – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mihăești
 Valea Popii – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Priboieni
 Valea Popii – wieś w okręgu Călărași, w gminie Radovanu
 Valea Popii – wieś w okręgu Prahova, w gminie Valea Călugărească